Di seguito una lista di asteroidi dal numero 577001 al 578000 con data di scoperta e scopritore.

577001-577100 

|-
| 577001 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577002 - ||  || 1 dicembre 2002 || Hug, G.
|-
| 577003 - ||  || 25 settembre 2006 || CSS
|-
| 577004 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 577005 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577006 - ||  || 6 dicembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 577007 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 577008 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577009 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577010 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 577011 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 577012 - ||  || 13 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 577013 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 577014 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577015 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 577016 - ||  || 12 dicembre 2012 || Ory, M.
|-
| 577017 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577018 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577019 - ||  || 9 dicembre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 577020 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 577021 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577022 - ||  || 9 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 577023 - ||  || 19 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577024 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577025 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577026 - ||  || 31 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577027 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577028 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577029 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577030 - ||  || 2 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577031 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577032 - ||  || 13 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577033 - ||  || 21 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577034 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 577035 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577036 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577037 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577038 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577039 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577040 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577041 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577042 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577043 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577044 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577045 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577046 - ||  || 12 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 577047 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577048 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577049 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577050 - ||  || 3 gennaio 2013 || Rinner, C.
|-
| 577051 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577052 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577053 - ||  || 3 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577054 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577055 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 577056 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 577057 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577058 - ||  || 13 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 577059 - ||  || 3 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577060 - ||  || 7 gennaio 2013 || Ory, M.
|-
| 577061 - ||  || 7 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577062 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577063 - ||  || 13 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577064 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577065 - ||  || 4 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577066 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577067 - ||  || 27 settembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577068 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 577069 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577070 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577071 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577072 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577073 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 577074 - ||  || 6 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577075 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577076 - ||  || 6 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577077 - ||  || 21 dicembre 2012 || CSS
|-
| 577078 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577079 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 577080 - ||  || 19 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 577081 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577082 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 577083 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577084 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577085 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 577086 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 577087 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 577088 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577089 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 577090 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 577091 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577092 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 577093 - ||  || 5 gennaio 2013 || CSS
|-
| 577094 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577095 - ||  || 3 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577096 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 577097 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577098 - ||  || 5 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 577099 - ||  || 12 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577100 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

577101-577200 

|-
| 577101 - ||  || 14 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 577102 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577103 - ||  || 17 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 577104 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577105 - ||  || 13 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577106 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 577107 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577108 - ||  || 23 dicembre 2006 || Bickel, W.
|-
| 577109 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577110 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577111 - ||  || 22 dicembre 2012 || Mottola, S.
|-
| 577112 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577113 - ||  || 7 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 577114 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577115 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577116 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 577117 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 577118 - ||  || 12 gennaio 2013 || Bickel, W.
|-
| 577119 - ||  || 27 settembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577120 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 577121 - ||  || 13 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577122 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577123 - ||  || 13 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577124 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577125 - ||  || 21 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 577126 - ||  || 16 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 577127 - ||  || 21 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577128 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577129 - ||  || 13 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 577130 - ||  || 13 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 577131 - ||  || 23 marzo 2003 || Drebach
|-
| 577132 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577133 - ||  || 23 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 577134 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577135 - ||  || 15 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 577136 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577137 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577138 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 577139 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577140 - ||  || 5 gennaio 2013 || Holmes, R.
|-
| 577141 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577142 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577143 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577144 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 577145 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577146 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 577147 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 577148 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577149 - ||  || 20 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577150 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 577151 - ||  || 10 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577152 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 577153 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577154 - ||  || 21 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577155 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 577156 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 577157 - ||  || 20 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577158 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577159 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577160 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577161 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577162 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 577163 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577164 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577165 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577166 - ||  || 1 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577167 - ||  || 5 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577168 - ||  || 18 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577169 - ||  || 4 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 577170 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 577171 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577172 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577173 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577174 - ||  || 18 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577175 - ||  || 7 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577176 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577177 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577178 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 577179 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577180 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577181 - ||  || 7 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577182 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 577183 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|-
| 577184 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577185 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577186 - ||  || 4 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577187 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577188 - ||  || 29 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577189 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 577190 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 577191 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577192 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577193 - ||  || 21 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577194 - ||  || 4 marzo 2003 || Floch, L.
|-
| 577195 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 577196 - ||  || 23 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 577197 - ||  || 16 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577198 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577199 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 577200 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|}

577201-577300 

|-
| 577201 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577202 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577203 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577204 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577205 - ||  || 21 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 577206 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 577207 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577208 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577209 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 577210 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577211 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577212 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577213 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577214 - ||  || 24 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577215 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577216 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577217 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577218 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 577219 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577220 - ||  || 31 ottobre 2011 || Elenin, L.
|-
| 577221 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577222 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 577223 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577224 - ||  || 9 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577225 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 577226 - ||  || 3 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 577227 - ||  || 15 gennaio 2013 || CSS
|-
| 577228 - ||  || 20 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577229 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577230 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577231 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577232 - ||  || 22 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577233 - ||  || 18 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577234 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 577235 - ||  || 31 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577236 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 577237 - ||  || 4 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577238 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577239 - ||  || 6 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577240 - ||  || 24 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 577241 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577242 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 577243 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577244 - ||  || 31 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577245 - ||  || 22 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577246 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577247 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577248 - ||  || 29 settembre 2011 || Holmes, R.
|-
| 577249 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577250 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 577251 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577252 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 577253 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 577254 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577255 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577256 - ||  || 2 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577257 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577258 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577259 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577260 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577261 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577262 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 577263 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577264 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577265 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577266 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577267 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577268 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 577269 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577270 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 577271 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577272 - ||  || 15 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 577273 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577274 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577275 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577276 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577277 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 577278 - ||  || 8 febbraio 2013 || Rinner, C.
|-
| 577279 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577280 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 577281 - ||  || 8 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577282 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577283 - ||  || 26 maggio 2003 || Holvorcem, P. R., Schwartz, M.
|-
| 577284 - ||  || 6 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 577285 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 577286 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577287 - ||  || 20 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577288 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 577289 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577290 - ||  || 19 gennaio 2013 || CSS
|-
| 577291 - ||  || 8 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 577292 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577293 - ||  || 3 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577294 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577295 - ||  || 10 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577296 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 577297 - ||  || 18 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577298 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577299 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577300 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

577301-577400 

|-
| 577301 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577302 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577303 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 577304 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 577305 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577306 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577307 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577308 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577309 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 577310 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577311 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577312 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577313 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577314 - ||  || 3 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 577315 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577316 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 577317 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577318 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 577319 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577320 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 577321 - ||  || 8 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 577322 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577323 - ||  || 7 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 577324 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577325 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 577326 - ||  || 22 luglio 2004 || Mauna Kea
|-
| 577327 - ||  || 15 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 577328 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577329 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 577330 - ||  || 9 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 577331 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577332 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 577333 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577334 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577335 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577336 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577337 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577338 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 577339 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577340 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577341 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 577342 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 577343 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577344 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577345 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577346 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577347 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577348 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 577349 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577350 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577351 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 577352 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 577353 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577354 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577355 - ||  || 12 gennaio 2007 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 577356 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577357 - ||  || 5 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 577358 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577359 - ||  || 20 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577360 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 577361 - ||  || 14 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 577362 - ||  || 15 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 577363 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577364 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577365 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577366 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577367 - ||  || 4 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577368 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577369 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577370 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577371 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577372 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577373 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577374 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577375 - ||  || 24 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577376 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577377 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577378 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 577379 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577380 - ||  || 28 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577381 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577382 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 577383 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577384 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577385 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 577386 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577387 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577388 - ||  || 1 marzo 2008 || CSS
|-
| 577389 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577390 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577391 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577392 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577393 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577394 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577395 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577396 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577397 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577398 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577399 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577400 - ||  || 10 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

577401-577500 

|-
| 577401 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577402 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577403 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577404 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577405 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577406 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577407 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577408 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577409 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577410 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 577411 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 577412 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577413 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577414 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577415 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577416 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577417 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577418 - ||  || 16 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577419 - ||  || 18 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577420 - ||  || 16 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577421 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577422 - ||  || 9 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 577423 - ||  || 3 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577424 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 577425 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577426 - ||  || 17 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577427 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577428 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577429 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 577430 - ||  || 3 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577431 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577432 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577433 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 577434 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577435 - ||  || 7 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577436 - ||  || 7 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577437 - ||  || 8 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 577438 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577439 - ||  || 2 dicembre 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 577440 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577441 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577442 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577443 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577444 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577445 - ||  || 18 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577446 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577447 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577448 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577449 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 577450 - ||  || 1 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577451 - ||  || 7 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 577452 - ||  || 7 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577453 - ||  || 7 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577454 - ||  || 7 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577455 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 577456 - ||  || 10 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 577457 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577458 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577459 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577460 - ||  || 12 marzo 2013 || Oreshko, A.
|-
| 577461 - ||  || 13 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577462 - ||  || 25 marzo 2006 || NEAT
|-
| 577463 - ||  || 13 marzo 2013 || CSS
|-
| 577464 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577465 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577466 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 577467 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577468 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 577469 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577470 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577471 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 577472 - ||  || 11 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577473 - ||  || 5 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 577474 - ||  || 7 febbraio 2013 || CSS
|-
| 577475 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577476 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577477 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577478 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577479 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577480 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 577481 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 577482 - ||  || 14 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577483 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577484 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 577485 - ||  || 5 marzo 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 577486 - ||  || 24 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577487 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 577488 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577489 - ||  || 13 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577490 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577491 - ||  || 13 marzo 2013 || Buie, M. W.
|-
| 577492 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577493 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577494 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577495 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577496 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577497 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577498 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577499 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 577500 - ||  || 23 dicembre 2016 || Pan-STARRS 1
|}

577501-577600 

|-
| 577501 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 577502 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 577503 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 577504 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577505 - ||  || 5 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577506 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577507 - ||  || 13 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577508 - ||  || 14 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577509 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577510 - ||  || 20 giugno 2006 || NEAT
|-
| 577511 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577512 - ||  || 19 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577513 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577514 - ||  || 24 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577515 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 577516 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 577517 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 577518 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577519 - ||  || 21 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577520 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577521 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 577522 - ||  || 16 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577523 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577524 - ||  || 9 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577525 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577526 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577527 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 577528 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577529 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577530 - ||  || 1 giugno 2006 || Young, J.
|-
| 577531 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577532 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577533 - ||  || 1 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577534 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577535 - ||  || 27 ottobre 2005 || Elst, E., Debehogne, H.
|-
| 577536 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577537 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577538 - ||  || 18 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577539 - ||  || 16 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577540 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577541 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577542 - ||  || 15 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577543 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 577544 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577545 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 577546 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577547 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 577548 - ||  || 17 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577549 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 577550 - ||  || 30 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 577551 - ||  || 4 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577552 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577553 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577554 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 577555 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577556 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 577557 - ||  || 11 dicembre 2004 || Klet
|-
| 577558 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 577559 - ||  || 11 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577560 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 577561 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577562 - ||  || 12 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577563 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577564 - ||  || 1 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577565 - ||  || 14 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 577566 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 577567 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 577568 - ||  || 2 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577569 - ||  || 20 giugno 2002 || La Palma
|-
| 577570 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 577571 - ||  || 22 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577572 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577573 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577574 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 577575 - ||  || 7 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577576 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 577577 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 577578 - ||  || 7 marzo 2013 || Mauna Kea
|-
| 577579 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577580 - ||  || 11 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577581 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 577582 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 577583 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577584 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577585 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577586 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577587 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577588 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577589 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577590 - ||  || 4 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577591 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 577592 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577593 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 577594 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 577595 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577596 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577597 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 577598 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577599 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577600 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

577601-577700 

|-
| 577601 - ||  || 17 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 577602 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 577603 - ||  || 20 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577604 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 577605 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577606 - ||  || 12 ottobre 2004 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 577607 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577608 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 577609 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577610 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 577611 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 577612 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577613 - ||  || 30 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577614 - ||  || 11 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 577615 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577616 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577617 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 577618 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577619 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577620 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577621 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577622 - ||  || 29 settembre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 577623 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 577624 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577625 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 577626 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577627 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577628 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 577629 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577630 - ||  || 1 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577631 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577632 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577633 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577634 - ||  || 20 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577635 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577636 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 577637 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577638 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577639 - ||  || 9 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577640 - ||  || 5 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577641 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577642 - ||  || 9 maggio 2013 || Hormuth, F.
|-
| 577643 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 577644 - ||  || 18 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577645 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577646 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 577647 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577648 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 577649 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577650 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577651 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 577652 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 577653 - ||  || 18 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577654 - ||  || 29 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 577655 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577656 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577657 - ||  || 2 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 577658 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 577659 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577660 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577661 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 577662 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577663 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577664 - ||  || 21 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577665 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577666 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 577667 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 577668 - ||  || 17 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577669 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 577670 - ||  || 4 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577671 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577672 - ||  || 1 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577673 - ||  || 1 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577674 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 577675 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 577676 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577677 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 577678 - ||  || 17 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577679 - ||  || 3 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577680 - ||  || 30 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577681 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577682 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577683 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577684 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577685 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577686 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577687 - ||  || 3 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577688 - ||  || 6 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577689 - ||  || 2 giugno 2013 || Oreshko, A.
|-
| 577690 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577691 - ||  || 29 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 577692 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577693 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577694 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577695 - ||  || 19 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577696 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577697 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577698 - ||  || 29 marzo 2008 || Jarnac
|-
| 577699 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577700 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|}

577701-577800 

|-
| 577701 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577702 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577703 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577704 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577705 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577706 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577707 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577708 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577709 - ||  || 21 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577710 - ||  || 19 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577711 - ||  || 31 maggio 2009 || Cerro Burek
|-
| 577712 - ||  || 2 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577713 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577714 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 577715 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577716 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577717 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 577718 - ||  || 2 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577719 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577720 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577721 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 577722 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 577723 - ||  || 2 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577724 - ||  || 9 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577725 - ||  || 17 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577726 - ||  || 14 maggio 2004 || CSS
|-
| 577727 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 577728 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577729 - ||  || 15 settembre 2010 || Bernasconi, L.
|-
| 577730 - ||  || 17 ottobre 2009 || Nishiyama, K., Sakamoto, T.
|-
| 577731 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577732 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577733 - ||  || 2 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577734 - ||  || 3 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 577735 - ||  || 16 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577736 - ||  || 12 agosto 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577737 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 577738 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 577739 - ||  || 10 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577740 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 577741 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577742 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 577743 - ||  || 13 novembre 2005 || NEAT
|-
| 577744 - ||  || 11 agosto 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577745 - ||  || 12 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 577746 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577747 - ||  || 13 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577748 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577749 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 577750 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 577751 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577752 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577753 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577754 - ||  || 6 agosto 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 577755 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 577756 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577757 - ||  || 10 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 577758 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577759 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577760 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577761 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577762 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577763 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577764 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577765 - ||  || 16 agosto 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577766 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577767 - ||  || 5 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577768 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 577769 - ||  || 27 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577770 - ||  || 31 agosto 2013 || Oreshko, A.
|-
| 577771 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577772 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577773 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 577774 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577775 - ||  || 26 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577776 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577777 - ||  || 28 agosto 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577778 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577779 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577780 - ||  || 30 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577781 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577782 - ||  || 22 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577783 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577784 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577785 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577786 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577787 - ||  || 31 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577788 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577789 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577790 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 577791 - ||  || 18 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577792 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 577793 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577794 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 577795 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577796 - ||  || 22 agosto 2009 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 577797 - ||  || 6 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 577798 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577799 - ||  || 27 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577800 - ||  || 23 febbraio 2012 || Spacewatch
|}

577801-577900 

|-
| 577801 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577802 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577803 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 577804 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577805 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577806 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 577807 - ||  || 1 settembre 2009 || Bickel, W.
|-
| 577808 - ||  || 12 agosto 2013 || Maticic, S.
|-
| 577809 - ||  || 1 settembre 2013 || Rinner, C.
|-
| 577810 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577811 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 577812 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577813 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577814 - ||  || 31 gennaio 2011 || Bickel, W.
|-
| 577815 - ||  || 4 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 577816 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 577817 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 577818 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577819 - ||  || 26 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577820 - ||  || 4 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577821 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577822 - ||  || 6 novembre 2005 || Birtwhistle, P.
|-
| 577823 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577824 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577825 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 577826 - ||  || 18 giugno 2012 || ESA OGS
|-
| 577827 - ||  || 6 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577828 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577829 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577830 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577831 - ||  || 4 febbraio 2002 || AMOS
|-
| 577832 - ||  || 22 novembre 2009 || CSS
|-
| 577833 - ||  || 6 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 577834 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 577835 - ||  || 11 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577836 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 577837 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 577838 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577839 - ||  || 14 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577840 - ||  || 2 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577841 - ||  || 3 settembre 2013 || Hormuth, F.
|-
| 577842 - ||  || 28 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 577843 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577844 - ||  || 4 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 577845 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 577846 - ||  || 6 settembre 2013 || Mikuz, H.
|-
| 577847 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577848 - ||  || 1 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 577849 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577850 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577851 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 577852 - ||  || 2 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577853 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577854 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577855 - ||  || 14 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 577856 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577857 - ||  || 3 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577858 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 577859 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 577860 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 577861 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 577862 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577863 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577864 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 577865 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577866 - ||  || 28 settembre 2013 || Rinner, C.
|-
| 577867 - ||  || 22 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 577868 - ||  || 10 febbraio 2004 || Holvorcem, P. R., Schwartz, M.
|-
| 577869 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577870 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 577871 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577872 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 577873 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577874 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577875 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577876 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 577877 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 577878 - ||  || 4 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577879 - ||  || 8 novembre 2009 || CSS
|-
| 577880 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577881 Pálinkáslibor ||  || 27 settembre 2013 || T. Csörgei, K. Sárneczky
|-
| 577882 - ||  || 14 ottobre 2009 || Lowe, A.
|-
| 577883 - ||  || 30 agosto 2009 || Kryachko, c., Satovski, B.
|-
| 577884 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 577885 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577886 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577887 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577888 - ||  || 28 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577889 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 577890 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 577891 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 577892 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 577893 - ||  || 28 gennaio 2011 || CSS
|-
| 577894 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577895 - ||  || 4 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 577896 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 577897 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577898 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 577899 - ||  || 30 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577900 - ||  || 5 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|}

577901-578000 

|-
| 577901 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 577902 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 577903 - ||  || 1 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577904 - ||  || 2 settembre 2013 || CSS
|-
| 577905 - ||  || 20 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 577906 - ||  || 3 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577907 - ||  || 24 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 577908 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 577909 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577910 - ||  || 10 marzo 2003 || NEAT
|-
| 577911 - ||  || 12 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577912 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577913 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577914 - ||  || 31 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577915 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 577916 - ||  || 2 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577917 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577918 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577919 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577920 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577921 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577922 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 577923 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577924 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577925 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 577926 - ||  || 1 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577927 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577928 - ||  || 1 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577929 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577930 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577931 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577932 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577933 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 577934 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577935 - ||  || 29 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577936 - ||  || 10 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 577937 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577938 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 577939 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 577940 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577941 - ||  || 6 ottobre 2013 || Rinner, C.
|-
| 577942 - ||  || 8 ottobre 2013 || Observatiorio Cala d'Hort
|-
| 577943 - ||  || 7 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 577944 - ||  || 9 ottobre 2013 || Oreshko, A.
|-
| 577945 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577946 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 577947 - ||  || 15 ottobre 2013 || CSS
|-
| 577948 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577949 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577950 - ||  || 8 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577951 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577952 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577953 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577954 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577955 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 577956 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577957 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 577958 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577959 - ||  || 27 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 577960 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577961 - ||  || 7 ottobre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 577962 - ||  || 7 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577963 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577964 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 577965 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577966 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577967 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577968 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 577969 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577970 - ||  || 1 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577971 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577972 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577973 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577974 - ||  || 7 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577975 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577976 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577977 - ||  || 15 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577978 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577979 - ||  || 4 ottobre 2013 || CSS
|-
| 577980 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577981 - ||  || 10 dicembre 2005 || CSS
|-
| 577982 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577983 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577984 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 577985 - ||  || 8 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577986 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 577987 - ||  || 26 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 577988 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 577989 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577990 - ||  || 27 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577991 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 577992 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577993 - ||  || 25 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577994 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 577995 - ||  || 29 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577996 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577997 - ||  || 25 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 577998 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 577999 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578000 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0577001